Седмото народно събрание е седмият поред парламент на Народна република България. Ако се спази номерацията на предходните парламенти, то е XXXIII поред Обикновено народно събрание. Открито е на 15 юни 1976 г. и закрито на 7 април 1981 г.

Избори 

Изборите за народно събрание са проведени на 30 май 1976 г. с избирателна активност от 99,93%. Избрани са общо 400 народни представители.

Изборни резултати

Мандат

Председател и подпредседатели 
 Владимир Бонев – председател

Подпредседатели 
 Нинко Стефанов – подпредседател на Бюрото на Народното събрание
 Милко Тарабанов – подпредседател на Бюрото на Народното събрание
 Николай Иванов – подпредседател на Бюрото на Народното събрание

Депутати

Източници